Иван Благове́щенский:

 Благовещенский, Иван Алексеевич (1893—1946) — русский коллаборационист.
 Благовещенский, Иван Иванович (1853—1924) — русский писатель, исследователь быта Олонецкой губернии.